An der Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2017, die von 20. bis 21. Mai 2017 stattfand, nahmen 24 Spielerinnen teil, von denen sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nürnberg